Мёртвые не умирают (фильм, 1975)
 Мёртвые не умирают (фильм, 2019)